Mylord ist der Familienname von:
 Carolin Mylord (* 1961), deutsche Schauspielerin und Regisseurin

Mylord bezeichnet ferner:
 SM Mylord, ein Sondermodell auf Basis des Citroën SM, siehe Citroën SM #SM Mylord von Henri Chapron

Siehe auch:
 Milord